Ија или Ио може да се односи на:
 Ија, личност из грчке митологије;
 Ија (сателит), Јупитеров месец;
 Ија (филм), филм из 2019. године.